Cal Bonet (Barcelona) Masia del municipi de Barcelona
 Cal Bonet (Odèn) Masia del municipi d'Odèn